Römerweg steht für:

 Römerweg, vorgeschichtlicher Fernweg im heutigen Sauerland, Nordrhein-Westfalen
 Verlagshaus Römerweg, Verlagsgruppe mit Sitz in Wiesbaden, Hessen
 Römerweg (Gemeinde Kainbach bei Graz), Ortsteil der Gemeinde Kainbach bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Römerstraße